Мануэ́ль Фра́га Ириба́рне (; 23 ноября 1922 года, Вильяльба, Луго — 15 января 2012 года, Мадрид) — испанский политический деятель, учёный-юрист. В 1990—2005 годах — председатель автономного правительства Галисии.

Образование 
Сын мэра Вильяльбы, окончил университет Сантьяго, факультет права и факультет политических и экономических наук Мадридского университета Комплутенсе (1944), доктор права (1948, тема диссертации: «Луис де Молина и военное право»). Также окончил дипломатическую школу.

Деятель франкистского режима 
С 1945 года — юрисконсульт кортесов. С 1947 года — сотрудник министерства иностранных дел. С 1949 года — преподаватель политического права в университете Валенсии. С 1951 года — генеральный секретарь Института испанской культуры. С 1953 года — профессор теории государственного устройства и конституционного права Мадридского университета Комплутенсе, позднее совмещал преподавание с государственной службой и политической деятельностью вплоть до 1987 (с некоторыми перерывами). В 1953 году — сторонник умеренных реформ, министр образования  пригласил Фрагу Ирибарне на пост секретаря совета по образованию, а в 1955 году — генерального секретаря министерства. В 1956 году, после отставки Руиса-Хименеса, Фрага также покинул министерство, став заместителем директора Института политических исследований. С 1959 года — член Национального совета по образованию. С 1961 года — директор Института политических наук, член Государственного совета, политической хунты и совета национальной экономики.

В 1962—1969 годах — министр информации и туризма. В 1967—1969 годах, одновременно, секретарь правительства. Будучи лояльным сотрудником Франсиско Франко, он в то же время являлся сторонником большей открытости страны. Во время пребывания на посту министра добился принятия закона о печати (1966), отменявшего предварительную цензуру, официально введённую в 1938 году. Это событие стало важным шагом на пути Испании к свободе печати, хотя в условиях авторитарного режима власти сохраняли значительные возможности влияния на журналистов. Одной из основных задач Фраги Ирибарне в качестве члена правительства стало превращение Испании в туристическую страну. Выдвинув лозунг Spain is different! («Испания — иная!»), способствовал изменению её имиджа — ранее Испания воспринималась в мире исключительно как закрытая страна с диктаторским режимом. Активно способствовал развитию туристической инфраструктуры, в том числе созданию сети придорожных гостиниц. Все эти меры привели к резкому росту доходов от туризма.

Однако авторитарный характер режима создавал серьёзные проблемы для Фраги Ирибарне как ответственного за имидж. Так, в 1963 году он был вынужден оправдывать казнь коммуниста Хулиана Гримау, которая вызвала широкую волну протестов в мире и нанесла испанскому режиму серьёзный репутационный ущерб. В 1966 году ему пришлось решать проблему иного рода: близ города Паломарес произошла авария американского бомбардировщика, в результате которой в море в районе испанского побережья упала водородная бомба и произошла утечка радиации. Стремясь опровергнуть сведения об опасности для жизни и здоровья людей, министр лично прибыл в Паломарес и демонстративно искупался в море. Впрочем, по мнению специалистов, последствия аварии всё же негативно отразились на здоровье местных жителей.

Уход Фраги Ирибарне из правительства в 1969 году был обусловлен его конфликтом с министрами-технократами, близкими к религиозной организации «Опус Деи». Он стремился ослабить их позиции в связи со скандалом с фирмой Matesa, обвинённой в злоупотреблениях (к этой структуре были близки высокопоставленные государственные чиновники). Однако Франко в этой ситуации поддержал технократов. Советский писатель и журналист Юлиан Семёнов так описывал кульминацию конфликта: Фрага Ирибарне был подвергнут остракизму: он посмел разгласить «скандал в доме». Заседание совета министров было трудным. Фрага не стерпел: он крикнул Франко — «Да замолчите вы, генерал!» Воцарилась растерянная тишина. Фрага Ирибарне поднялся, поправил галстук и вышел из зала. И — естественно — из правительства. В соответствии с обычной тактикой Франко — держать скандалистов подальше от дома — Фрага был отправлен послом в Лондон. Там он постепенно превратился в «центристского» оппозиционера, «автора политической программы будущего».

В 1970—1973 годах — генеральный директор пивоваренной компании «Сервесас эль агила». В 1973—1975 годах — посол Испании в Великобритании.

Министр внутренних дел 
В декабре 1975 — июле 1976 года Фрага Ирибарне занимал пост заместителя председателя правительства и министра внутренних дел в первом правительстве Испании, сформированном после кончины Франсиско Франко (главой правительства являлся Карлос Ариас Наварро). Он видел свою задачу в проведении умеренных политических реформ при соблюдении порядка в стране. В 1976 году полицейские разогнали собрание рабочих в Витории, при этом было убито пять человек и около ста получили ранения. Фрага Ирибарне вызвал недовольство противников режима, не только запретив оппозиционную манифестацию 1 мая 1976 года, но и заявив при этом: «Улица принадлежит мне!». В то же время он установил контакты с представителями оппозиции и не возражал против проведения съезда тогда ещё не легализованного Всеобщего союза трудящихся, запрещённого при франкистском режиме.

Считался одним из ведущих членов кабинета, наряду с министром иностранных дел Хосе Марией де Ареильсой, вместе с которым рассматривался в качестве возможного кандидата на пост главы следующего правительства. Однако король предпочёл назначить в июле 1976 года премьер-министром молодого политика Адольфо Суареса, в правительство которого Фрага Ирибарне не вошёл.

Основатель Народной партии 
В 1976 году Фрага Ирибарне основал партию Народный альянс (ныне Народная партия), правоцентристскую политическую силу, объединившую бывших сторонников франкистского режима, признавших значение демократических свобод. Заявлял, что «мы верим в демократию, но в демократию с порядком, с законом и с властью». В 1977—1978 годах был одним из ведущих участников разработки новой демократической Конституции страны. В 1977—1986 годах он был депутатом Генеральных кортесов от Народного альянса, в 1982—1986 годах являлся лидером оппозиции, стремился придать своей партии более умеренный характер, выступал против крайне правых тенденций. Консервативный политик, он в то же время получил известность своими дружескими отношениями с Фиделем Кастро. Во время попытки переворота 23 февраля 1981 года вместе с другими депутатами Генеральных кортесов Фрага Ирибарне был задержан взбунтовавшимися ультраправыми военными. Фрага заявил им, что те должны либо выпустить его, либо застрелить. Мятежники не отреагировали на его эмоциональные слова, а через некоторое время все депутаты были освобождены.

Один из основателей и вице-президент (до 1987) Международного демократического союза. В 1987—1989 годах — член Европейского парламента. В 1989—1990 годах — председатель Народной партии, в которую был переименован Народный альянс. В 1990 году новым председателем партии стал представитель нового поколения консервативных политиков Хосе Мария Аснар, а Фрага Ирибарне был избран её почётным председателем. Приняв демократические ценности, он никогда не пытался преуменьшить свою роль в деятельности франкистского режима и неоднократно выступал с защитой различных его сторон (в 2007 году он сравнил Франко с Наполеоном). В то же время он сыграл большую роль в том, что приверженцы консервативных политических взглядов были вовлечены в демократический политический процесс, а ультраправые силы оказались в изоляции.

Председатель правительства Галисии 
В 1990—2005 годах — председатель автономного правительства Галисии. С 1995 года — член Конституционной комиссии верхней палаты парламента Испании. Критики Фраги Ирибарне утверждали, что он в своей деятельности опирался на местных традиционных лидеров («касиков») и установил реальный контроль над местными СМИ посредством субсидий и системы договорённостей. Кроме того, они упрекали его за невнимание к экологическим проблемам. Сторонники подчёркивали вклад главы автономного правительства в электрификацию и телефонизацию села, развитие виноградарства и скотоводства, строительство дорог, а также в превращение Галисии в популярный туристический регион.

В 2002 году его действия во время катастрофы танкера «Престиж» вблизи берегов Галисии подверглись резкой критике со стороны оппозиции: несмотря на явную экологическую угрозу, заядлый охотник и рыболов Фрага Ирибарне в разгар событий отправился на охоту. Впрочем, на состоявшихся вскоре муниципальных выборах в Галисии Народная партия всё равно собрала большинство голосов, но после региональных выборов 2005 года она оказалась в меньшинстве в местном парламенте. В результате Фрага Ирибарне ушёл в отставку с поста премьера и возглавил оппозицию новому правительству Галисии. Парламент автономии назначил его сенатором.

Учёный-юрист 
Известный юрист, специалист по конституционному праву, автор многих книг по юридическим и социальным вопросам, а также по искусству. Его монография «Путь к реальной автономии и истинному самоуправлению» была переведена на русский язык и издана в Санкт-Петербурге в 1999 году. Действительный член Академии наук Испании, Королевской галисийской академии, почетный член ряда зарубежных академий, почетный доктор Мадридского, Валенсийского и ряда зарубежных университетов, в том числе Санкт-Петербургского государственного университета (1997).

Умер 15 января 2012 года у себя дома в Мадриде в возрасте 89 лет.

Семья 
Был женат на Марии дель Кармен Эстевес, скончавшейся в 1996 году. В семье родилось пятеро детей. Дочь Кармен — депутат Европарламента от Народной партии Испании.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мануэль Фрага Ирибарне на сайте Конгресса депутатов Испании
 Мануэль Фрага Ирибарне на сайте Сената Испании
 Мануэль Фрага — динозавр испанской политики
 Биография
 Юлиан Семёнов. Испания. Июль 1974 — февраль 1976

Депутаты конгресса Испании от провинции Мадрид
Политики XX века
Политики XXI века
Выпускники Комплутенсе
Преподаватели вузов Испании
Послы Испании в Великобритании
Министры внутренних дел Испании
Министры туризма Испании
Юристы Испании
Специалисты по конституционному праву
Члены Народной партии (Испания)
Депутаты Европарламента от Испании
Почётные доктора СПбГУ
Члены Сената Испании
Депутаты Парламента Галисии